Powell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jaime Eduardo Powell
 Albert Michael Powell
 Arthur William Baden Powell
 Eric Noel Powell
 Jaime E. Powell
 Jerry A. Powell
 Martha J. Powell
 Thomas Powell